Альберт Альфатович Суниев (род. 17 марта 1980, Казань) — российский бизнесмен, управленец и топ-менеджер. Почётный строитель России (2015).

Исполнительный директор АО «Мосинжпроект» по девелопменту — одного из крупнейших инжиниринговых холдингов России. Генеральный директор компании «Управление экспериментальной застройки микрорайонов», входящей в инвестиционно-девелоперский дивизион АО «Мосинжпроект».

Биография 
Альберт Суниев родился 17 марта 1980 года в Казани Татарской АССР, где провёл детство и окончил школу. В 2002 году окончил Казанский государственный финансово-экономический институт по специальности «менеджмент». Второе высшее образование получил в 2006 году в Казанском государственном университете имени В. И. Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция».

В Казани

Трудовую карьеру начал с поста генерального директора в компании «ВолгаКамаМеханизация». В 2004 году перешёл на аналогичный пост в другой казанской компании — «Лайт», работавшей в сфере оптовых продаж техники и аппаратуры. С 2007 по 2011 год — генеральный директор «Альтехстроя», специализирующегося на сносе ветхих строений и дорожном строительстве.

В 2011 году стал генеральным директором «Управления экспериментальной застройки микрорайонов» (УЭЗ), дочерней компании «Мосинжпроекта». Под руководством Суниева компания была преобразована из муниципального застройщика в девелоперскую компанию полного цикла. Компания при участии Суниева стала участником программы реновации жилья в Москве.

В Москве

В 2014 году Суниев назначен первым заместителем генерального директора АО «Мосинжпроект», а в ноябре 2020 года занял пост исполнительного директора по девелопменту. Компания является крупнейшим инжиниринговым холдингом Москвы и всей Российской Федерации. На посту исполнительного директора Суниев отвечает за реализацию программ строительства транспортно-пересадочных узлов в Москве, а также за проектирование и строительство жилой и коммерческой недвижимости. Среди реализованных проектов — транспортно-пересадочный узел «Нижегородская» — крупнейший в Москве, транспортно-пересадочный узел «Ховрино» и транспортно-пересадочный узел «Саларьево».

Награды и звания 
 Почётный строитель России (2015)
 Медаль «В память 1000-летия Казани» (2005)
 Почётная грамота Департамента градостроительной политики Москвы (2013 и 2015)
 Благодарственное письмо заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства (2015)
 Грамота мэра Москвы Сергея Собянина за многолетнюю работу на благо города (2016)

См. также 
 Нижегородская (транспортно-пересадочный узел)
 Саларьево (транспортно-пересадочный узел)

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте asninfo.ru
 Биография на сайте whoiswho.radidomapro.ru
 Профиль на сайте globalmsk.ru
 Альберт Суниев: «ТПУ станут центрами притяжения районного масштаба»

Соцсети
 facebook
 instagram
 vk.com

Управленцы Москвы